Kundschaft steht für:

 Kunde, eine Gruppe oder Gesamtheit von Personen (Kunden), die Güter oder Dienstleistungen beziehen
 Kundschaft (Gesellenzeugnis), historischer und fachterminologischer Begriff für bestimmte Gesellenzeugnisse des 18. und 19. Jahrhunderts

Siehe auch